Владимир Василевский:
 Василевский, Владимир Гаврилович (1913—2000) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Василевский, Владимир Михайлович (1948—2010) — советский учёный-механик.
 Василевский, Владимир Николаевич (1892—1937) — местночтимый святой Украинской Православной Церкви.